Menni vagy meghalni angol-amerikai kalandfilm, 1977
 Menni vagy meghalni Rejtő Jenő regénye